In Helmond zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Helmond) gebouwd in 1899, gesloopt in 1956
 Watertoren (Helmond Raaijmakers) gebouwd in 1948
 Watertoren (Helmond Torenstraat) gebouwd in 1948